Die Abkürzung SNIP steht für:
 Source-Normalized Impact per Paper, siehe Impact Factor
 Statistics-sensitive Non-linear Iterative Peak-clipping, ein Algorithmus zur Detektion der Basislinien von Messsignalen
 Specific Natural Isotope Profile, Isotopenverhältnisse etwa zum Nachweis von Zuckerzusatz in Fruchtsäften

Snip steht für:
 Snip, britisches Rennpferd

Abkürzung